Caitlin Wachs (* 1989, Eugene), een Amerikaans actrice
 Ruby Wax (1953), een Amerikaanse comédienne die carrière maakte in het Verenigd Koninkrijk